

Чахув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Чахув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Чахув — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства